Tingley peut faire référence à :

Patronyme 
 ,  gouverneur du Nouveau-Mexique.
 , une travailleuse sociale américaine et une théosophe.
 Leeann Tingley, une concurrente de Miss Rhode Island USA.
 Ron Tingley, un receveur (baseball), américain.

Toponymes 
 Tingley, un village de la Cité de Leeds, dans le Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre.
 Tingley, une ville du comté de Ringgold, en Iowa, aux États-Unis.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme